BTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bonthe (Sierra Leone)
 Buoni del Tesoro in Euroscudi (BTE) – titoli di stato simili di durata annuale emessi alla pari e rimborsati ad un prezzo sopra la pari composto dal tasso di interesse del titolo maggiorato o diminuito del tasso di cambio Lira-ECU. Sono stati emessi l'ultima volta nel 1993;
BTE (Build the Earth (Minecraft)) progetto di ricostruzione della terra in scala 1:1 su Minecraft